Mironescu este numele de familie a următoarelor persoane:
 Atanasie Mironescu (18561931), cleric român
 Athanasie (Alexandru) Mironescu (18561931), mitropolit român
 Alexandru Mironescu (19031973), om de știință, eseist, filosof, profesor universitar
 Gheorghe Mironescu (18741949), politician român
 Ioan I. Mironescu (18831939), scriitor român
 Laurențiu Mironescu (n. 1968), politician român

Vezi și 
 Miron
 Listă de nume românești - litera M#Mi

Nume de familie românești